Az 1949–1950-es Nationalliga A volt az 53. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Lugano volt. A szezont a Servette csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenegyedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság